Ramos de Azevedo — arquiteto brasileiro
Edifício Ramos de Azevedo — prédio no centro de São Paulo
Praça Ramos de Azevedo — praça no centro de São Paulo

Desambiguações de antropônimos